Barthélémy je priimek več oseb:
 Robert-Jules-Eugène Barthélémy, francoski general